Сен-Жерм'є () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна
 Сен-Жерм'є () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр
 Сен-Жерм'є () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер
 Сен-Жерм'є () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн